Bieg indywidualny kobiet na mistrzostwach świata w biathlonie 2012 zostały rozegrane w Chemigau Arena, 7 marca 2012.

Mistrzynią świata została Tora Berger, która raz pomyliła się na strzelnicy i o 56,4 s wyprzedziła reprezentantkę Francji Marie-Laure Brunet oraz o 1:11,1 min Szwedkę Helenę Ekholm.

Wyniki

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012